Voetbal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Middellandse Zeespelen 2005 in Almería, Spanje. Er was enkel een mannentoernooi. De wedstrijden werden gespeeld van 23 juni tot en met 3 juli 2005.

Uitslagen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Eindfase

Kwartfinales

Halve finales

Kleine finale

Finale

Medaillespiegel 

Middellandse Zeespelen 2005
Midd
Voetbal op de Middellandse Zeespelen